Josip Barišić može biti:

 Josip Barišić (veliki župan), veliki župan 
 Josip Barišić (1983.), nogometaš HNK Hajduk Split
 Josip Barišić (1986.), nogometaš NK Osijek
 Josip Barišić (1981.), nogometaš NK Inter Zaprešić